Molekulska formula -{C9H19NO2}- se može odnositi na:

 4-Metilpregabalin
 Imagabalin